Sikorzyce ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Sikorzyce (Wietrzychowice), Ort in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Wietrzychowice
 Sikorzyce (Kostomłoty), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kostomłoty
 Sikorzyce (Gościno), deutsch Meisegau, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Gościno